Жаи́р Венту́ра Фи́льо (; род. 25 декабря 1944, Дуки-ди-Кашиас, Бразилия), более известный как Жаирзи́ньо (, произношение ) — бразильский футболист, нападающий, крайний и атакующий полузащитник. Чемпион мира 1970 в составе сборной Бразилии.

Биография

Клубная карьера 
Юный Жаир жил на улице Женерал Севериано, недалеко от стадиона «Ботафого», но начал играть в футбол он в детской команде квартала «Эстрела де Ботафого», подчинённой клубу Фламенго. Затем он попал в юношескую команду этого клуба, но не поладил с её тренером, и вскоре вновь вернулся в «Эстрелу», которая вскоре сыграла матч с командой из соседнего квартала «Форте ду Лезе». В этой игре Жаир забил 2 мяча, и курировавший «Форте» защитник «Ботафого» Лукас, пригласил его в свою команду. С юниорами «Фого» Жаир трижды (1961—1963) выигрывал чемпионат Рио, а затем в 1963-ем удачно съездил на Панамериканские игры. Когда Жаир был уже близок к переходу во взрослую команду «Ботафого», он получил своё прозвище «Жаирзиньо» (уменьшительная форма имени Жаир), так как в команде тогда играл его тёзка Жаир Бала.

В начале Жаирзиньо было очень трудно пробиться в основной состав, так как в нападении у «Фого» играло 5 звёзд экстра-класса: Гарринча, Диди, Куарентинья, Амарилдо и Загалло. В 1962 Гарринча сломал ногу и Жаирзиньо занял место своего кумира на правом краю, затем они продолжали конкурировать, в том числе и в сборной.

В 1974 осуществилась давняя мечта Жаирзиньо — он попробовал себя в европейском клубном футболе, перейдя в марсельский «Олимпик», однако адаптироваться в новых условиях футболисту не удалось. Через год бразилец перешёл в «Крузейро» и в 1976 помог клубу завоевать Кубок Либертадорес, не дававшийся ни одному бразильскому клубу до этого в течение почти 15 лет. Свою победу над «Ривер Плейтом» клуб посвятил Роберто Батате, незадолго до этого трагически погибшему полузащитнику, машина которого попала под рефрижератор в тот день, когда он получил приглашение в сборную.

Затем Жаирзиньо перешёл из сильнейшего клуба Южной Америки в провинциальную Португезу, назадолго до этого выигравшую Чемпионат Венесуэлы, считающийся самым слабым на континенте. Причина этому состояла в том, что тогда футбол в этой стране переживал подъём, в него вкладывали деньги мощные сельскохозяйственные корпорации, и ряд звёзд потянулся туда. Затем Жаирзиньо поиграл в США, попробовал себя в чемпионате Боливии, потом снова вернулся в родной Ботафого, а затем поиграл в Эквадоре.

Также Жаирзиньо известен тем, что открыл в 14-летнем возрасте знаменитого Роналдо.

Выступления за сборную 
Жаирзиньо дебютировал в сборной 7 июня 1964 года в матче против Португалии, состоявшемся в Рио-де-Жанейро (4:1). В 1966 он принял участие в чемпионате мира. Однако этот чемпионат был неудачным для бразильцев, в отличие от чемпионата 1970 года. В первом же матче бразильцы разгромили Чехословакию со счётом 4:1, Жаирзиньо забил 2 гола, а также помог забить Ривелино со штрафного, неожиданно открыв брешь в «стенке» (он был одним из первооткрывателей этого хитрого приёма). В оставшихся 5 матчах он забивал ровно по одному голу, в итоге наколотив 7 штук.

Свой последний матч за сборную Жаирзиньо провёл 3 марта 1982 года, уже после завершения клубной карьеры в 37-летнем возрасте. Тренер Теле Сантана дал возможность довести количество выступлений знаменитого бразильца за национальную команду до сотни, выпустив его на 11 минут, в товарищеском матче против Чехословакии, прошедшем в Сан-Паулу (1:1). Однако это было сделано напрасно, так как затем критерии подсчёта ужесточились, и ныне считается, что игрок провёл за сборную 81 игру, забив в них 35 голов.

Итого: 81 матч / 35 голов; 56 побед, 14 ничьих, 11 поражений.

Итого: 22 матча / 7 голов; 18 побед, 2 ничьих, 2 поражения.

Личная жизнь 
Сын Жаирзиньо, Жаир Вентура (род. 1979), был профессиональным футболистом, выступал за малоизвестные команды. С 2016 года Жаир Вентура является главным тренером «Ботафого».

Достижения

Командные 

 Сборная Бразилии
 Чемпион мира: 1970
 Обладатель Кубка Рио-Бранко: 1968
 Обладатель Кубка независимости Бразилии: 1972

 «Ботафого»
 Обладатель Кубка Бразилии: 1968
 Финалист Кубка Бразилии: 1962
 Серебряный призёр чемпионата Бразилии: 1972
 Бронзовый призёр чемпионата Бразилии: 1971
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 1962, 1967, 1968
 Серебряный призёр чемпионата штата Рио-де-Жанейро (2): 1969, 1971
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (3): 1962, 1964, 1966

 «Олимпик» (Марсель)
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1975

 «Крузейро»
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 1975
 Серебряный призёр чемпионата штата Минас-Жерайс: 1976
 Обладатель Кубка Либертадорес 1976

 «Португеса»
 Чемпион Венесуэлы: 1977

 «Хорхе Вильстерманн»
 Чемпион Боливии: 1980

Личные 
 Вместе с Жюстом Фонтеном единственный человек, забивавший на чемпионатах мира в шести матчах подряд (у Альсидеса Гиджи на счету 4 таких матча).
 Жаирзиньо долго владел рекордом по числу игр на чемпионатах мира среди бразильцев (16), пока в 1998 его не настигли Дунга и Таффарел.
 Восьмое место по количеству проведённых матчей за «Ботафого» - 412 матчей
 Шестое место по количеству забитых голов за «Ботафого» - 189 голов
 Третий игрок по популярности среди болельщиков Ботафого согласно опросу, проведённому на рубеже тысячелетий.
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес 1976 (12 голов).
 Входит в составленный журналом «World Soccer» «Список величайших футболистов XX века» под номером 27.

Статистика выступлений 

Источники:

Источники 
 Жаирзиньо. Рождественский подарок для Бразилии // Игорь Гольдес. 100 легенд мирового футбола. Выпуск второй. — М., 2003. — С. 5-10.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Матчи Жаирзиньо в чемпионате Бразилии
 Жаирзиньо на сайте «Футбол Бразилии»
 Рождественский подарок Бразилии

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Кайзер Чифс»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»
Игроки ФК «Фаст»
Игроки ФК «9 Октября»
Тренеры сборной Габона по футболу